Ричард Битун () — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2011).

Многократный участник различных соревнований в составе сборной Филиппин:

 2 командных чемпионата мира среди юношей до 26 лет (1995 — серебряная медаль в команде и 1997);

 2 Олимпиады (1998 и 2010);

 12-й командный чемпионат Азии (1999), где показал лучший результат в личном зачёте.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Ричарда Битуна на командных чемпионатах мира среди юношей

Шахматисты Филиппин